Ефим Иванович Андреевский (1788 — 12 ноября 1840, Санкт-Петербург) — российский доктор медицины и хирургии (1837), гоф-медик, почётный член медицинского совета Министерства внутренних дел, действительный статский советник.

Биография 
Происходил из духовного звания. По окончании курса в семинарии (1807 г.), поступил в Медико-хирургическую академию.

В 1811 году выпущен лекарем в Лейб-гвардии Преображенский полк и в том же году переведен батальонным лекарем в Лейб-гвардии Литовский полк. За образцовую службу в войну 1812 года был награждён чином (коллежский асессор), орденом и двумя перстнями.

В 1815 году Андреевский назначен старшим штаб-лекарем Лейб-гвардии Павловского полка, а в 1819 году уволен для определения ко Двору гоф-медиком. В последней должности прослужил 15 лет.

Только в 1834 году признан Медико-хирургической академией, без экзамена, доктором медицины, а в феврале 1837 году — доктором медицины и хирургии, и в том же году зачислен членом Медицинского совета Министерства Внутренних Дел. Состоял доктором при Департаменте и Доме Генерального штаба.

Ефим Иванович Андреевский известен тем, что именно он лечил А. С. Пушкина после роковой дуэли и, по свидетельству А. И. Тургенева и В. И. Даля, закрыл ему глаза. Андреевского вызвали как специалиста по перитониту, который в Европе в то время считался неизлечимым, но которые Е. И. Андреевский, согласно сохранившимся его трудам, успешно излечивал. В данном случае Андреевский не счёл хирургическое вмешательство показанным.

Андреевский был одним из учредителей и до своей смерти занимал должность председателя «Общества русских врачей в Санкт-Петербурге».

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й ст. (1816);
 Орден Святой Анны 2-й ст. (19 апреля 1824); алмазные знаки к ордену (6 декабря 1827);
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1831);
 Знаки отличия за XV, XX и XXV лет беспорочной службы.
 Медаль «В память Отечественной войны 1812 года»
 Медаль «За взятие Парижа 19 марта 1814 года»

Библиография 
 «О хронической накожной болезни impetigo называемой и о новом действительнейшем против оной средстве» (изд. в СПб. в 1834 г., с рисунками); в этой брошюре автор настойчиво рекомендовал употребление травы песчаной золотистки (gnaphalium arenarium) против названной болезни; но мнение Андреевского встретило многочисленных противников и указанный им способ лечения продержался весьма недолго.
 «Два практические наблюдения о нарыве в легком» («Труды Русских Врачей», т. I, 1835 г.).
 «Лекарства противу кровотечения из заднего прохода» («Друг здравия» 1836 г., № 6, и в «Медиц. протоколах» за 1836 г.).
 «Лечение икоты», там же № 48.
 «Воспаление брюшины» в «Трудах русских врачей», II, 149.

Примечания 

Медики Российской империи
Медики по алфавиту
Медики XIX века
Доктора медицины и хирургии Российской империи